F85 steht für:
 Navarra (F85), eine Lenkwaffenfregatte der spanischen Marine

F 85 steht für:
 HMS Cumberland (F85), eine Fregatte der britischen Royal Navy

F-85 steht für:
 Oldsmobile F-85, ein PKW der Mittelklasse

F85